Mesquita (portugiesisch für Moschee) steht für:

 Mesquita (Rio de Janeiro), Município im Bundesstaat Rio de Janeiro, Brasilien
 Mesquita (Minas Gerais), Município in Minas Gerais, Brasilien

Mesquita ist der Familienname folgender Personen:

 André Teixeira de Mesquita (1918–2009), brasilianischer Diplomat

 Bruce Bueno de Mesquita (* 1946), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Bueno de Mesquita (1918–2005), niederländischer Schauspieler und Komiker

 Carlos Eduardo Lisboa Mesquita (* 1988), brasilianischer Fußballspieler, siehe Kadu (Fußballspieler, 1988)
 Cidália Mesquita Ximenes, osttimoresische Politikerin
 Day Mesquita (* 1985), brasilianische Schauspielerin
 Domingos Mesquita, osttimoresischer Politiker
 Fernando Mesquita (1916–um 1990), portugiesischer Architekt
 Geraldo Gurgel de Mesquita (1919–2009), brasilianischer Politiker
 Idalina Borges Mesquita (* 1976), brasilianische Handballspielerin
 José de Mesquita  (1892–1961), brasilianischer Dichter, Historiker, Journalist und Jurist
 Júlio César de Mesquita (1862–1927), brasilianischer Journalist und Unternehmer
 Mario Mesquita, US-amerikanischer Diplomat
 Michel Mesquita (* 1983), argentinischer Fußballspieler
 Ramon Rodrigues De Mesquita (* 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Samuel Jessurun de Mesquita (1868–1944), niederländischer Künstler

Siehe auch:
 Mezquita